Ferrovia Tereza Cristina — empresa ferroviária brasileira sediada em Santa Catarina
 EF-488 — ferrovia operada pela empresa citada anteriormente
 Faculdade de Tecnologia e Ciências — faculdade brasileira sediada na Bahia
 Ferencvárosi Torna Club — clube de futebol da Hungria
 Ferrocarril Trasandino Chileno
 Ford Transit Connect — utilitário de porte pequeno da Ford
 Francesco Tosi Colombina — engenheiro militar e cartógrafo genovês a serviço da Coroa Portuguesa
 Frank T. Courtney — piloto militar inglês, pioneiro da aviação
 Fritz the Cat — tira de quadrinhos criada por Robert Crumb
 Full Time Competições — equipe brasileira de corridas automobilísticas
 Fundação Três Culturas — uma entidade pública de Espanha, dependente da Junta de Andaluzia

Desambiguações de siglas